Takaki :

 Mio Takaki (née en 1960), actrice japonaise
 Jumpei Takaki (né en 1982), footballeur japonais
 Yoshiaki Takaki (né en 1945), homme politique japonais
 Kenichiro Takaki (né en 1976), créateur de jeu vidéo japonais
 Takaki Kanehiro (1849-1920), médecin naval japonais

Voir aussi 
 (23741) Takaaki, astéroïde